Apolonia peut faire référence à :

 Santa Apolonia, un ancien nom portugais de La Réunion
 Apolonia, un groupe de musique de l'île de La Réunion

 Tiago Apolónia, pongiste portugais
 Heloísa Apolónia, juriste et une personnalité politique portugaise

 KS Apolonia Fier, club albanais

Voir aussi